Misdroy ist:

 der frühere deutsche Name der Stadt Międzyzdroje auf der Insel Wolin
 ein Seitenraddampfer und Seebäderschiff, siehe Misdroy (Schiff, 1859)
 ein Passagierschiff, das von 1901 bis zum Zweiten Weltkrieg in Vorpommern fuhr und dann von der Luftwaffe als Hilfsschiff genutzt wurde, siehe Misdroy (Schiff, 1900)